Lazar je lahko:

 Lazar, moško osebno ime 
 Lazar, priimek več znanih ljudi
 Lazarji (Arionidae), skupina polžev

Glej tudi 

 Lazaristi, cerkveni red